The Preacher – kickboxer, thaiboxer e artista marziale australiano
 The Preacher – film del 2006 diretto da Kabat Esosa Egbon
 The Preacher – brano musicale scritto da Horace Silver